Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2012. Die Qualifikation findet vom 13. bis 15. Oktober 2012 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski